Blind Date puede referirse a:

Blind Date (banda), un grupo alemán de música pop.
 Cita a ciegas -Blind Date- (1934), película de Roy William Neill.
 Cita a ciegas -Blind Date- (1959), película de Joseph Losey.
 Cita a ciegas -Blind Date- (1984), película de Nico Mastorakis.
 Cita a ciegas -Blind Date- (1987), película de Blake Edwards.
 Cita a ciegas -Blind Date- (1996), película de Theo van Gogh.
 Cita a ciegas -The Blind Date- (2000), película de Nigel Douglas.
 Cita a ciegas -Blind Dating- (2006), película de James Keach.
 Cita a ciegas -Blind Date- (2008), película de Stanley Tucci - adaptación de la de 1996.
 Cita a ciegas -Blind Date- (2000), capítulo (T01E21) de Ángel, una serie de televisión estadounidense.